Ramon Suriñach i Baell, dramaturg català (1858 - 1920).
 Ramon Suriñach i Senties, novel·lista, poeta i dramaturg català (Barcelona 1881 - 1964)